Пі́нега () — російський топонім:

Населені пункти 
 Пінега — селище в Пінезькому районі Архангельської області
 Пінега — село в Тихвінському районі Ленінградської області

Річки 
 Пінега — річка в Архангельській області, притока Північної Двіни
 Пінега — річка в Ленінградській області, нижня притока Паші
 Пінега — річка в Ленінградській області, верхня притока Паші